Juntunen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti-Jussi Juntunen (né en 1999), coureur cycliste finlandais
 (né en 1954), joueur américain de football américain
Helena Juntunen (née en 1976), chanteuse d'opéra finlandaise
, animateur radio finlandais
 (1921-2004), joueur américain de basket-ball
 (né en 1993), joueur suédois de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois